Voglje (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Voglje (Šenčur), een plaats in de Sloveense gemeente Šenčur